Вдо́вин (Вдо́вина) — русская фамилия.

Вдовин 
 
 Вдовин, Алексей Владимирович (1963—2022) — советский и российский ватерполист.
 Вдовин, Андрей Валентинович (род. 1949) — советский и российский дипломат.
 Вдовин, Валентин Петрович (1927—2015) — советский дипломат.
 Вдовин, Валерий Сергеевич (род. 1949) — советский и российский футбольный тренер.
 Вдовин, Виктор Михайлович (1946—2013) — военный теоретик и педагог.
 Вдовин, Владислав Олегович (род. 1968) — советский и российский журналист, репортёр, колумнист.
 Вдовин, Геннадий Викторович (1961—2021) — искусствовед, директор музея-усадьбы «Останкино».
 
 
 Вдовин, Иван Матвеевич (1864 — после 1929) — русский поэт и публицист, самоучка.
 Вдовин, Игорь Владимирович (род. 1974) — российский музыкант, певец и композитор.
 Вдовин, Иннокентий Степанович (1907—1996) — этнограф, исследователь чукчей и коряков, доктор исторических наук.
 Вдовин, Константин Николаевич (1945—2020) — учёный-металлург, профессор.
 Вдовин, Михаил Вячеславович (род. 1967) — российский легкоатлет, тренер, преподаватель.
 
 Вдовин, Пётр Фёдорович (1900—1981) — Герой Социалистического Труда.
 
 Вдовин, Феодор Иванович (известен также под именем Флавиан; 1930—1995) — епископ Русской древлеправославной церкви, епископ Московский.
 Вдовин, Юрий Викторович (1925—1999) — советский архитектор, автор проектов ряда станций Московского метрополитена.



См. также 
 Вдовина — заимка в Иркутском районе Иркутской области России.